Dryden peut faire référence à :

Patronyme 

Dave Dryden (1941-2022), gardien de but au hockey canadien.
John Dryden (1631-1700), poète britannique.
Ken Dryden (1947-), gardien de but de la LNH et député fédéral canadien.
 Hugh L. Dryden (1898-1965), scientifique et fonctionnaire américain dans l'aéronautique.
Konrad Dryden (né en 1963), auteur américain.
Spencer Dryden (1938-2005), musicien, batteur de jazz et de rock américain.

Toponyme 

Dryden , ville de l'Ontario au Canada.
 Dans l'État de New York aux États-Unis :
 Dryden, une ville.
 Dryden, un village.
Le , centre de recherche de la NASA en Californie, a été nommé dans le passé «  » (en l'honneur du  Hugh L. Dryden).